alle verwijzend naar het plaatsje Dhaun in Rijnland-Palts
Slot Dhaun
Wildgraafschap Dhaun
Salm-Dhaun
Hochstetten-Dhaun